Shihuiyao peut désigner :
 Le Canton hui de Shihuiyao dans la province du Qinghai en République populaire de Chine. 
 Le village de Shihuiyao cun  situé dans le canton du même nom.

Homonymie de toponyme